Малороссийка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Малороссийка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Малороссийка — до 2013 г. название села Жумба в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Малороссийка — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края.